Здание Главной аптеки в Москве
 Здание бывшей Главной аптеки в Санкт-Петербурге